Richard Cowan ist der Name folgender Personen:

* Richard Cowan (Sänger) (1957–2015), US-amerikanischer Opernsänger (Bassbariton)
 Richard Sumner Cowan (1921–1997), US-amerikanischer Botaniker